Pseudoepicoccum är ett släkte av svampar. Pseudoepicoccum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoepicoccum